Doon Castle ist der Name dreier Gebäude auf den britischen Inseln:

in Schottland:
 Doon Castle (Broch), ein Turmstumpf auf der Halbinsel Rhins of Galloway

in Irland:
 Doon Castle (County Mayo), eine Burgruine bei Westport, County Mayo
 Doon Castle (County Offaly), eine Burgruine im County Offaly

Siehe auch:
 Loch Doon Castle